

Cinema 
 L'amore – film in due episodi diretto da Roberto Rossellini, conosciuto anche come Amore
 L'amore – episodio diretto da Jean-Luc Godard del film collettivo Amore e rabbia del 1968

Musica 
 L'amore – album di Don Backy del 1965
 L'amore/Una ragazza facile – singolo di Don Backy del 1965
 L'amore – album di Ornella Vanoni del 1972
 L'amore... – singolo di Fiorella Mannoia del 2004
 L'amore – singolo d'esordio dei Sonohra del 2008
 L'amore – singolo di Federica Camba del 2013
 L'amore – singolo di Cosmo del 2018
 L'amore – album di Madame del 2023

Letteratura 
L'amore – romanzo di Maurizio Maggiani del 2018

Pagine correlate 
Amore